Афанасьевский монастырь (Молога)
 Афанасьевский монастырь (Москва)
 Афанасьевский монастырь (Ярославль)